Billbach ist der Name von:

 Billbach (Mud), rechter Zufluss der Mud in Amorbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Billbach, Nebenname für den Unterlauf des Rombachs (zum Liederbach) bei Königstein im Taunus, Hochtaunuskreis, Hessen
 Großer Billbach, rechter Oberlauf des Weißenbachs (zur Enns bei St. Gallen) bis in Weißenbach an der Enns, Markt Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark; auch Name des aufnehmenden Weißenbachs selbst
 Kleiner Billbach, rechter Zufluss des Großen Billbachs vor Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark